Die zweite Runde der FIH Hockey World League/2016–2017 der Damen fand zwischen dem 14. Januar und dem 9. April 2017 in insgesamt drei Turnieren statt.

Punkteregel 
Im Gegensatz zu den meisten Hockeywettbewerben wurde in den ersten zwei Runden in der Gruppenphase bei einem Unentschieden anschließend ein Shoot-Out gespielt und der Sieger erhielt zwei Punkte. Der Verlierer verblieb mit einem Punkt.

Modus 
Alle drei Turniere hatten denselben Modus. Insgesamt acht Nationen nahmen an einem Turnier statt. Diese Nationen waren auf zwei Vierer-Gruppen aufgeteilt. Es wurde eine einfache Gruppenphase gespielt. Danach wurde das Viertelfinale ausgetragen wo der Erste jeder Gruppe gegen den Letzten der jeweils anderen Gruppe spielte. Der Zweite jeder Gruppe trug sein Viertelfinale gegen den Dritten der anderen Gruppe aus. Die Verlierer der Viertelfinale spielten unter sich die Plätze Fünf bis Acht aus. Die Gewinner nahmen erst am Semifinale, und dann am Finale (bzw. Spiel um Platz Drei) teil.

Kuala Lumpur 
Das Turnier in Kuala Lumpur, Malaysia fand vom 14. Januar bis zum 22. Januar 2017 statt. Die ersten Zwei qualifizierten sich direkt für das Hockey World League Semifinale. Der Dritte, Italien, qualifizierte sich, da er unter den zwei Weltranglisten-Bestgereihten aller Turnierdritten war.

Gruppe A 
Tabelle

Ergebnisse

Gruppe B 
Tabelle

Ergebnisse

Finalphase 
Viertelfinale

Spiele um die Plätze 5–8

Semifinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Rangliste 

Für das Semifinale qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Valencia 
Das Turnier in Valencia, Spanien fand vom 4. bis zum 12. Februar 2017 statt. Die ersten Zwei qualifizierten sich direkt für das Hockey World League Semifinale. Der Dritte, Schottland, qualifizierte sich, da er unter den zwei Weltranglisten-Bestgereihten aller Turnierdritten war.

Gruppe A 
Tabelle

Spielplan

Gruppe B 
Tabelle

Ergebnisse

Finalphase 
Viertelfinale

Spiele um die Plätze 5–8

Semifinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Rangliste 

Für das Semifinale qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Vancouver 
Das Turnier in Vancouver, Kanada fand vom 1. bis zum 9. April statt. Die ersten Zwei qualifizierten sich direkt für das Hockey World League Semifinale.

Gruppe A 
Tabelle

Spielplan

Gruppe B 
Tabelle

Spielplan

Finalphase 
Viertelfinale

Spiel um die Plätze 5–7

Semifinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Rangliste 

Für das Semifinale qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Einzelnachweise 

Hockeyturnier
Frauensportwettbewerb
Hockey 2017